Sérgio Leandro Seixas Santos (Batata)
 Vanderlei Gonçalves Barbosa (Batata II)